На территории Албании расположены 15 национальных парков. Общая площадь национальных парков страны составляет 2105,01 км², что составляет 7,3 % территории страны. Управление охраняемыми территориями осуществляется Национальное агентство по охраняемым районам Албании при Министерстве окружающей среды и туризма.

Ссылки 
Национальное агентство по охраняемым районам Албании

Примечания 

 
Албания, национальные парки
Национальные парки